Złoty Kłos (hiszp. Espiga de Oro) – prestiżowa hiszpańska nagroda filmowa przyznawana od 1958 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid.

Historia
Chociaż sam festiwal organizowany jest od 20 marca 1956 roku, nagrodę przyznano pierwszy raz w 1958. Wraz ze statuetką autorzy zwycięskiego filmu otrzymują nagrodę pieniężną. W 2019 wynosiła ona 75.000 €. Oprócz Złotego Kłosa nagradzane są też inne obrazy, za które zwycięzcy otrzymują nagrody: Srebrnego Kłosa, Tęczowego Kłosa oraz Zielonego Kłosa.

Laureaci
Lista laureatów. W roku 1958 przyznano jako nagrodę główną Don Bosco de Oro.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona festiwalu 

Nagrody dla najlepszych filmów
Nagrody filmowe przyznawane w Hiszpanii